Калина Малина може да се отнася за:

 Калина Малина – литературен псевдоним на писателката Райна Радева-Митова (1898 – 1979)
 Калина Малина – литературен псевдоним на писателя и политик Цанко Церковски (1869 – 1926)
 Калина Малина (награда) – литературна награда на община Нови пазар от 1984 г.